La Seca hace referencia a varios artículos:

Localidades en España
 La Seca (Cuadros), pedanía del municipio de Cuadros, provincia de León.
 La Seca (Soria), pedanía del municipio de Quintana Redonda, provincia de Soria.
 La Seca (Valladolid), municipio de la provincia de Valladolid.
 La Secada, localidad del concejo de Siero, Principado de Asturias.

Fitopatología
La seca, síndrome de decaimiento forestal de los quercus en Andalucía, causado por varios factores como malos usos selvícolas, alteraciones climáticas, plagas y enfermedades.

Notas